Romarinho è uno pseudonimo brasiliano. Può riferirsi a:
 Romário Pereira Sipião, calciatore brasiliano classe 1985
 Romário Ricardo da Silva, calciatore brasiliano classe 1990
 Romário de Souza Faria Júnior, calciatore brasiliano classe 1993
 José Romário Silva de Souza, calciatore brasiliano classe 1994